

Избранное кино

Мировое кино 
 «13 призраков» / 13 Ghosts, США (реж. Уильям Касл)
 «Ангел в красном» / The Angel Wore Red, США (реж. Наннэлли Джонсон)
 «Аустерлиц» / Austerlitz, Франция-Италия-Югославия (реж. Абель Ганс)
 «Богиня» / Devi, Индия (реж. Сатьяджит Рай)
 «В Риме была ночь» / Era notte a Roma, Италия-Франция (реж. Роберто Росселлини)
 «Великий Могол» / Mughal-e-Azam, Индия (реж. К. Асиф)
 «Великолепная семёрка» / The Magnificent Seven, США (реж. Джон Элиот Стёрджес)
 «Два лица доктора Джекила» / The Two Faces of Dr. Jekyll, Великобритания (реж. Теренс Фишер)
 «Девичий источник» / Jungfrukällan, Швеция (реж. Ингмар Бергман)
 «Дикая река» / Wild River, США (реж. Элиа Казан)
 «Душители из Бомбея» / The Stranglers of Bombay, Великобритания (реж. Теренс Фишер)
 «Дыра» / Le trou, Франция (реж. Жак Беккер)
 «Завещание Орфея» / Le Testament d’Orphée, Франция (реж. Жан Кокто)
 «Займёмся любовью» / Let’s Make Love, США (реж. Джордж Кьюкор)
 «Квартира» / The Apartment, США (реж. Билли Уайлдер)
 «Крестоносцы» / Krzyżacy, Польша (реж. Александр Форд)
 «Магазинчик ужасов» / The Little Shop of Horrors, США (реж. Роджер Корман)
 «Маска Сатаны» / La maschera del demonio, Италия (реж. Марио Бава)
 «На последнем дыхании» / À bout de souffle, Франция, Драма (реж. Жан-Люк Годар)
 «На ярком солнце» / Plein Soleil, Франция-Италия (реж. Рене Клеман)
 «Невесты Дракулы» / The Brides of Dracula, Великобритания (реж. Теренс Фишер)
 «Непрощённая» / The unforgiven, США (реж. Джон Хьюстон)
 «Одиннадцать друзей Оушена» / Ocean’s Eleven, США (реж. Льюис Майлстоун)
 «Око дьявола» / Djävulens öga, Швеция (реж. Ингмар Бергман)
 «Падение дома Ашеров» / House of Usher, США (реж. Роджер Корман)
 «Плохие спят спокойно» / 悪い奴ほどよく眠る, Япония (реж. Акира Куросава)
 «Приключение» / L' Avventura, Италия-Франция (реж. Микеланджело Антониони)
 «Принцесса Клевская» / La Princesse De Cleves, Франция-Италия (реж. Жан Деланнуа)
 «Психо» / Psycho, США (реж. Альфред Хичкок)
 «Рокко и его братья» / Rocco e i suoi fratelli, Италия-Франция (реж. Лукино Висконти)
 «Сладкая жизнь» / La dolce vita, Италия (реж. Федерико Феллини)
 «Спартак» / Spartacus, США (реж. Стэнли Кубрик)
 «Стреляйте в пианиста» / Tirez Sur Le Pianiste, Франция (реж. Франсуа Трюффо)
 «Только не в воскресенье» / Ποτέ την Κυριακή, Греция, США. (Жюль Дассен) 
 «Тысяча глаз доктора Мабузе» / Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, ФРГ (реж. Фриц Ланг)
 «Чочара» / La ciociara, Италия (реж. Витторио Де Сика)

Советское кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 Айгюн (реж. Кямиль Рустамбеков).
 Кёроглы (реж. Гусейн Сеид-заде).
 «Маттео Фальконе», (реж. Тофик Тагизаде).
 Странная история (реж. Шуа Шейхов).
 Утро (реж. Ага-Рза Кулиев).

Фильмы БССР 
 «Весенние грозы», (реж. Николай Фигуровский)
 «Впереди — крутой поворот», (реж. Ричард Викторов)
 «Первые испытания (1 серия)», (реж. Владимир Корш-Саблин)
 «Человек не сдаётся», (реж. Иосиф Шульман)

Фильмы Грузинской ССР 
 «Повесть об одной девушке», (реж. Михаил Чиаурели)

Фильмы РСФСР 
 «Балтийское небо», (реж. Владимир Венгеров)
 «Бессонная ночь», (реж. Исидор Анненский)
 «Воскресение», (реж. Михаил Швейцер)
 «Дама с собачкой», (реж. Иосиф Хейфиц)
 «Девичья весна», (реж. Вениамин Дорман и Генрих Оганесян)
 «Жиних», (реж. Элем Климов)
 «Испытательный срок», (реж. Владимир Герасимов)
 «Конец старой Берёзовки», (реж. Виктор Эйсымонт)
 «Кроткая», (реж. Александр Борисов)
 «Люблю тебя, жизнь!», (реж. Михаил Ершов)
 «Мёртвые души», (реж. Леонид Трауберг)
 «Мичман Панин», (реж. Михаил Швейцер)
 «Осторожно, бабушка!», (реж. Надежда Кошеверова)
 «Первое свидание», (реж. Искра Бабич)
 «Пиковая дама», (реж. Роман Тихомиров)
 «Простая история», (реж. Юрий Егоров)
 «Серёжа», (реж. Георгий Данелия и Игорь Таланкин)
 «Трижды воскресший», (реж. Леонид Гайдай)
 «Шумный день», (реж. Георгий Натансон и Анатолий Эфрос)

Фильмы совместных производителей

Двух киностудий, или двух союзных республик 
 «Каток и скрипка», (реж. Андрей Тарковский)

Фильмы УССР 
 «Вдали от Родины», (реж. Алексей Швачко)
 «Роман и Франческа», (реж. Владимир Денисенко)

Телесериалы

Латиноамериканские телесериалы

Мексика 
 Моя любовь наедине с прошлым
 Родительский суд

Лидеры проката 
 «Вдали от Родины», (режиссёр Алексей Швачко) — 1 место, 42 000 000 зрителей
 «Воскресение», (режиссёр Михаил Швейцер) (1-я серия) — 2 место, 34 100 000 зрителей
 «Поднятая целина», (режиссёр Александр Иванов) (1-я и 2-я серии) — 9 место, 30 200 000 зрителей

Персоналии

Родились 
 22 мая — Хидэаки Анно — японский режиссёр кино и аниме.
 17 августа — Шон Пенн — американский актёр и кинорежиссёр.
 24 августа — Такаси Миикэ — японский кинорежиссёр.
 18 октября — Жан-Клод Ван Дамм — американский актёр, режиссёр, сценарист, мастер боевых искусств, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения.
 8 ноября — Олег Меньшиков — российский актёр театра и кино.

Скончались 
 1 января — Маргарет Саллаван — американская актриса.
 3 мая — Маса Ниеми — финский актёр.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР